ĊMaschek steht für:
 
 maschek., österreichische Kabarettgruppe
 Dominik Maschek (* 1981), österreichischer Klassischer Archäologe
 Heinrich Maschek (1832–1916), österreichischer Benediktiner und Schulmann
 Vinzenz Maschek (ca. 1800–ca. 1875), tschechischer Komponist, Chorleiter und Kirchenmusiker

Siehe auch:
 Mašek